CFRP ist die Abkürzung für:
Controlled Free Radical Polymerization
Carbon fiber reinforced polymer, Kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff

CFRP